Соборное — название населенных пунктов на Украине:
 Соборное — село в Ахтырском районе Сумской области.
Соборное — село в Тернопольском районе Тернопольской области.